Влади́мир Дани́лович Гришко́ (; род. 28 июля 1960, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский певец (тенор). Народный артист Украины (1996). Лауреат Национальной премии Украины имени Т. Шевченко (2001). Лауреат премии «Celebrity Awards 2020» в номинации «Личность года».

Биография 
Владимир Гришко родился 28 июля в Киеве. Солист Мариинского театра в 1996—2006 годах, солист Метрополитен-оперы (Нью-Йорк). Его имя занесено в Книгу рекордов Украины, поскольку он единственный украинский оперный певец, который 44 раза исполнял главные партии в Метрополитен-опере в период с 1995 по 2008 год. Долгое время Владимир Гришко продолжал свою карьеру как оперный певец. Теперь артист сменил репертуар и записывает эстрадные песни. Особенной популярностью пользуются песни «Все дальше и дальше», «Красивая», «Песня о любви». Дебют Владимира как эстрадного певца состоялся в декабре 2011 года, когда он презентовал свой первый эстрадный альбом «Чужой рай» и видеоклип на песню «Необъяснимая».

С 1989 по 1991 год работал ассистентом-стажёром в Киевской государственной консерватории им. Чайковского. Одновременно (с 1990 года) в течение 9 лет выступал как солист оперы Киевского академического театра оперы и балета имени Тараса Шевченко. Впоследствии Владимир Данилович стал ведущим мастером сцены Национального академического театра оперы и балета им. Т. Шевченко.

В 2004 году Владимир Данилович был продюсером славянского фестиваля «Киевская Русь» по объединению культуры славянских народов России, Белоруссии и Украины.

В 2005 году совместно с Джеймсом Лабри и Томасом Дювалем работал на проектом под названием «True Symphonic Rockestra» (в котором оперная музыка исполнялась в стиле рок).

С 2006 и по настоящее время — профессор Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского.

В 2007 году создал в Национальном театре оперы и балета проект «Лицо Новой Оперы» (классика была превращена в современное шоу с хип-хопом и танцами на ходулях).

В 2010 году Владимир Гришко выступил в Эдинбурге (Шотландия) вместе с Демисом Руссосом и Рикки э Повери.
 
В мае 2011 года Владимир Гришко презентовал аудиоальбом Golden Hits, дал сольный концерт с новой программой «Шедевры мировых хитов».

В декабре 2011 года состоялся концерт Владимира Гришко и Монсеррат Кабалье в Национальном дворце искусств «Украина».

В марте 2012 года состоялся сольный концерт Владимира Гришко «Любимым к 8 марта» в Национальном дворце «Украина».

В апреле 2013 Владимир Гришко в Лондоне стал почетным членом жюри международного вокального конкурса «классического старинного романса». В этом же году Владимир выпустил два эстрадных альбома — «Необъяснимая» и «Мольба».

В 2014 году имя певца было занесено в Книгу рекордов Украины, где он был представлен как единственный украинский оперный певец, который 44 раза исполнял главные партии в Метрополитен-опере в период с 1994 по 2008 год.

В 2015 году у Владимира Гришко с большим успехом прошел концертный тур по Китаю и Европе, во время которого он, кроме концертов, давал мастер-классы по вокалу для молодых оперных и эстрадных исполнителей.

Семья 
Воспитывает троих детей.

Оперные партии 
 Рудольф, Пинкертон («Богема», «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини);
 Ленский («Евгений Онегин» П. Чайковского);
 Исмаил, Альфред, Герцог, Махдуфи («Набукко», «Травиата», «Риголетто», «Макбет» Дж. Верди);
 Паоло («Франческа да Римини» С. Рахманинова);
 Фауст («Фауст» Ш. Гуно);
 Лыков («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова);
 Григорий («Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского);
 Эдгар («Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти);
 Хозе («Кармен» Ж. Бизе);
 Андрей («Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского);
 Петро («Наталка Полтавка» Н. Лысенко);
 Марко («Наймичка» М. Вериковского);
 Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. Бородина).

Дискография 
Более 30 дисков, среди них:
 «Мольба»;
 «Необъяснимая»;
 «The Golden Hits»;
 «Різдвянi піснi»;
 «Ехал я из Берлина»;
 «Игры с огнём»;
 «Світові хіти»;
 «Обличчя нової опери»;
 «Пісні серця»;
 «Усім матерям присвячується»;
 «Русские народные песни».
 Russian opera arias (Naxos, Hon Kong)
 The Snow Maiden (Chandos, Canada)
 True Symphonic Rockestra (TSR, Germany)

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2005);
 Орден «За заслуги» І степени (2013);
 Орден «За заслуги» ІІ степени (2010);
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (2009);
 Народный артист Украины (1996);
 Заслуженный артист Украинской ССР (1990);
 Орден Святого князя Владимира III ст.;
 Лауреат премии «Celebrity Awards 2020» в номинации «Личность года»;
 I премия — Республиканский конкурс вокалистов им. Лысенко (Киев, 1988);
 III премия — Международный конкурс оперных певцов (Марсель, 1989);
 II премия — Всесоюзный конкурс вокалистов им. Глинки (Рига);
 Специальный Приз Пласидо Доминго и звание «Лучший тенор», гран-при — Международный конкурс вокалистов им. Ф. Виньяса (Барселона);
 Гран-при Международного конкурса вокалистов (Тулуза, 1990).

Примечания

Ссылки 
 Киевский календарь

Политики Украины
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»